Любовка — топоним:

Болгария 
 Любовка — село в общине Сандански Благоевградской области.

Россия 
 Любовка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Любовка — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Любовка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Любовка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Любовка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Любовка — деревня Рославльского района Смоленской области
 Любовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Любовка — деревня в Пичаевском районе Тамбовской области.
 Любовка — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Любовка — река в Тульской области.

Украина 
 Любовка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Любовка — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Любовка — село в Краснокутском районе Харьковской области.
 Любовка — район города Люботин.